Jagriti (übersetzt: Das Erwachen) ist der Titel zweier Bollywoodfilme:

 Jagriti (1954) von Satyen Bose
 Jagriti (1977) mit Nutan und Vinod Mehra